Der Musikantenbrunnen ist ein Kunstwerk im öffentlichen Raum in Donaueschingen. Er wurde 1989 errichtet und stammt vom Aachener Künstler Bonifatius Stirnberg.

Weblinks

Einzelnachweise 
 

Bauwerk in Donaueschingen
Brunnen in Baden-Württemberg
Erbaut in den 1980er Jahren
Donauesch